Василий Разумовский:
 Разумовский, Василий Григорьевич (1930—2017) — доктор педагогических наук, профессор, академик РАО.
 Разумовский, Василий Иванович (1857—1935) — русский хирург, доктор медицины, Герой Труда.